Mike Williams (golfer), een golfprofessional uit Zimbabwe
 Mike Williams (dj), een Nederlands dj en producer
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1953), voormalig speler van de San Diego Chargers
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1957), voormalig speler van de Kansas City Chiefs
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1959), voormalig speler van de Washington Redskins
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1966), voormalig speler van de Miami Dolphins
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1980), voormalig speler van de Buffalo Bills
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1984), voormalig speler van de Seattle Seahawks
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1987), voormalig speler van de Tampa Bay Buccaneers
 Mike Williams (American-footbalspeler, 1994), voormalig speler van de Clemson